

Anno 
 871 o 871 a.C.

Codici 
 871 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Akou, nella Prefettura di Hyōgo, del Giappone

Matematica 
 871 – numero